Голод Бенгалии 1943 года () — события в британской Бенгалии, во время которых от недоедания и болезней умерло по разным оценкам от 0,8 до 3,8 миллиона человек из 60,3 миллионов населения.

Природные причины 

Непосредственной причиной голода стало сокращение продовольствия, при некотором увеличении спроса. В период Второй мировой войны в Бенгалии выращивали три основные культуры риса: «аман», заготовляемый зимой, «аус», заготовляемый осенью, и «боро» — собираемый в весенний период. На долю амана приходилось около 70% общего объёма производства риса, но зимний циклон 1942 года уничтожил большую часть этой культуры в южных прибрежных районах, а последующие чрезмерные дожди и наводнения нанесли еще больший урон. Всего пострадало 3 200 квадратных миль земли, из которых 450 квадратных миль были сметены приливными волнами, а 400 квадратных миль пострадало от наводнения. Ещё больший урон нанёс грибок, уничтожив от 50% до 90% некоторых сортов риса.

Влияние Второй мировой войны 

В то же время японская оккупация Бирмы исключила возможность импорта риса, на долю которого приходилось около 20% бенгальского рынка.
Оккупация Бирмы также вызвала всплеск цен на рис, поскольку спекулянты начали скупать бенгальский урожай. Стоимость риса выросла почти в три раза за шесть месяцев после декабря 1942 года. Паника по поводу дефицита риса только заставила расти цены дальше. Однако анализ статистики показывает, что уровень доступности риса был только на 5% ниже по сравнению с предыдущим годом и на 13% выше, чем в 1941 году. Кроме того, увеличение экспорта пшеницы скомпенсировало уменьшение урожая риса, поэтому в 1943 году в Бенгалии не было реальной нехватки продовольствия. Цены же поднялись из-за слухов о нехватке риса, а не из-за самого неурожая, голод вызвали рыночные спекуляции.

Роль британской колониальной администрации 

В качестве одной из причин голода часто называются действия британской администрации. За первые семь месяцев 1943 года из голодающей Бенгалии было вывезено 80 000 тонн продовольственного зерна. Власти, опасавшиеся вторжения японцев, применяли тактику выжженной земли. В частности были конфискованы все лодки, способные перевозить более 10 человек (всего 66 500 судов). Это нарушило систему внутреннего водного транспорта, поскольку жители использовали лодки для ловли рыбы и доставки продуктов на рынки. Индийский экономист Амартия Сен утверждает, что голод в Бенгалии был вызван экономическим бумом в городах, который поднял цены на продукты питания и тем самым обрёк миллионы сельских тружеников, чей доход остался неизменным, на голодную смерть. Британское правительство могло помочь колонии продовольственной помощью, но по мнению Сена, оно было мало заинтересовано в помощи бедным слоям населения.

Историография 
Споры о причинах голода продолжались в последующие десятилетия. Попытки определить причины голода включали анализ таких сложных вопросов, как воздействие природных сил, рыночные факторы, провал политики или даже злоупотребления со стороны государственных учреждений, а также спекуляция на войне или другие недобросовестные действия частного бизнеса. Исследования усложняет сомнительная точность большей части имеющихся в настоящее время статистических данных, а также сильная политизированность вопроса.

Примечания

Источники

Основные источники

Книги, главы из книг

Статьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reprinted as

См. также 
 Голод в Бенгалии (1769—1773)

История Бенгалии
Голод в Индии